Jesse Robinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jesse Robinson House (Seaford, Delaware), NRHP-ID 82002368
 Jesse Robinson House (Wellsboro, Pennsylvania), NRHP-ID 91000089